Sveti Danijel je lahko:

Svetnik 

 Danijel - starozavezni prerok
 Danijel Padovanski († 168) - italijanski mučenec
 Danijel Stilit (okoli 409–493) - mezpotoamski menih in asket
 Danijel († 1227) - italijanski frančiškan, misijonar in mučenec
 Danijel Comboni (1831–1881) - italijanski škof in misijonar
 Antoine Daniel (1601–1648) - francoski jezuit, misijonar in mučenec

Naselje 

 Sveti Danijel - Občina Dravograd

Župnija 

 Župnija Celje - Sv. Danijel - Škofija Celje
 Župnija Sv. Danijel nad Prevaljami - Nadškofija Maribor